El término inglés wicked, que en función del contexto puede significar «pícaro», «travieso», «dañino» o incluso «malvado», puede referirse a:

 Wicked, una canción del rapero estadounidense Ice Cube, divulgada por primera vez en 1992;
 Wicked: Memorias de una bruja mala, una novela del escritor estadounidense Gregory Maguire, publicada por primera vez en 1995;
 Wicked, el musical oficial basado en la novela de Maguire, estrenado por primera vez en 2003;
 Wicked Wisdom, una banda estadounidense de «nu metal», un subgénero del heavy metal;
 Wicked Game, una canción de Chris Isaak;
 Wicked Game, el quinto álbum de estudio del grupo Il Divo;
 Wicked Pictures, un estudio de cine pornográfico estadounidense;
 Wicked Lester, la banda de rock estadounidense que se convirtió en la actual banda llamada Kiss;
 Wicked Woman, un álbum en vivo de la cantante y compositora estadounidense Janis Joplin;
 Wicked Garden, una canción de la banda musical Stone Temple Pilots;
 Wicked Little Things, una película estadounidense de terror;
 Wicked Maiden, el noveno álbum de estudio de la banda de heavy metal estadounidense Impellitteri;
 Wicked problem (en castellano, «problema retorcido»), un concepto utilizado en el ámbito de la planificación social;
 Wicked Science, un programa de televisión australiano.